Gerald Valerian Wellesley kan syfta på:

* Gerald Valerian Wellesley  (1770–1848), domprost av Durham
 Gerald Valerian Wellesley (1809–1882), domprost av Windsor